Луговое — село в составе Новоталовского сельсовета Красногорского района Алтайского края.

География 
Село расположено на берегу реки Барда.

История 
Село Новая Барда основано в 1857 году, когда часть жителей села Старая Барда переселилась ближе к своим земельным наделам и заимкам.

В 1926 году состояло из 467 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлось центром Новобардинского сельсовета Старо-Бардинского района Бийского округа Сибирского края.

В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Новая Барда переименовано в Луговое.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Известные люди 
В селе родилась долгожительница Пелагея Осиповна Закурдаева (1886—2005).

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)